Ниуэ — многозначный термин.

 Ниуэ — самоуправляющееся государственное образование в Полинезии.
 Ниуэанцы — полинезийский народ.
 Ниуэ (язык) — полинезийский язык.